Степа́н Красо́вский:
 Красовский, Степан Акимович (1897—1983) — советский военачальник, маршал авиации, Герой Советского Союза.
 Красовский, Степан Григорьевич — Георгиевский кавалер.